Гварде́йский район — административно-территориальная единица (административный район) в Калининградской области России. В рамках организации местного самоуправления ему до 1 января 2022 года соответствовал Гвардейский городской округ, с 1 января 2022 года соотвествует Гвардейский муниципальный округ.

Административный центр — город Гвардейск.

География 
Гвардейский район расположен в центральной части области. Площадь района 783 км², из которых 45 тыс. га  сельскохозяйственные угодья, в том числе пашня 21,3 тыс. га.

Население 
Район

Городской округ

Население района (на 01.01.2011 года) 29 947 человек, в том числе городское население 14,0 тыс. человек, сельское население 15,8 тыс. человек.

История 
Современный Гвардейский муниципальный округ располагается на частях территории сразу трёх исторических областей древней Пруссии: Самбии (часть округа в междуречье Преголи и Деймы), Натангии (часть округа в междуречье Преголи и Лавы) и Надровии (восточная часть округа по обоим берегам Преголи, выше Деймы по правому берегу и выше Лавы по левому берегу).

Район образован 7 апреля 1946 года как Тапиауский в составе Кёнигсбергской области. Район, в основном, повторил территорию, которую занимал до войны округ Велау, с центром в городе Велау. 7 сентября 1946 года переименован в Гвардейский район Калининградской области. 27 апреля 1959 года к нему была присоединена часть территории упразднённого Калининградского района.

24 февраля 2005 года в соответствии с законом Калининградской области № 502 муниципальное образование Гвардейский район наделено статусом муниципального района (Гвардейский муниципальный район).

Законом Калининградской области от 10 июня 2014 года № 319 Гвардейское городское поселение, Знаменское сельское поселение, Зоринское сельское поселение, Озерковское сельское поселение и Славинское сельское поселение преобразованы путём их объединения во вновь образованное муниципальное образование, наделённое статусом городского округа, с наименованием Гвардейский городской округ.

В 2022 году городской округ был преобразован в муниципальный округ.

Муниципальное устройство 
Муниципальный район до 2014 года состоял из 1 городского и 4 сельских поселений:

Административное деление 
Административно-территориальными единицами Гвардейского административного района в 2010 — 2019 гг. являлись:
 город районного значения Гвардейск;
 Знаменский сельский округ;
 Зоринский сельский округ;
 Озерковский сельский округ;
 Славинский сельский округ.

Населённые пункты 
В Гвардейском районе/муниципальном округе 62 населённых пункта:

Экономика 
 Промышленность
В число крупных и средних промышленных предприятий, действующих на территории района, входят мукомольный завод, хлебзавод, маргариновый завод, мясокомбинат. В последние годы в районе начали действовать несколько деревообрабатывающих предприятий, предприятия по производству круп, по выращиванию грибов, переработке рыбы и мармеладное производство.

 Сельское хозяйство
В объёме производства сельскохозяйственной продукции наибольшая доля приходится на личные подсобные (68 %) и фермерские хозяйств (13 %), на долю сельхозпредприятий 19 %. Всего в агропромышленный комплекс входит 5 сельскохозяйственных и 5 перерабатывающих предприятий, сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив. Действуют 362 крестьянских (фермерских) и 285 личных подсобных хозяйств, а также учреждение по ветеринарному обслуживанию и государственная семенная инспекция.

Примечания

Ссылки 
 Гвардейский район на сайте Правительства Калининградской области
 Официальный сайт Муниципального образования «Гвардейский район»

Упразднённые муниципальные районы Калининградской области
Муниципальные районы, упразднённые в 2014 году
Упразднённые городские округа Калининградской области
Муниципальные округа Калининградской области
Городские округа, упразднённые в 2022 году
1946 год в Калининградской области
Районы, образованные в 1946 году
Появились в 1946 году в России